Æon Flux –  serie televisiva d'animazione di fantascienza creata da Peter Chung.
Æon Flux - Il futuro ha inizio –  film del 2005 di Karyn Kusama, ispirato alla serie, con Charlize Theron.
Æon Flux –  fumetto pubblicato dalla Dark Horse, sempre ispirato alla serie animata.
Æon Flux –  videogioco del 2005 per PlayStation 2 ed Xbox, ispirato al film.